Le mot « triangle », du latin triangulus « qui a trois angles », désigne une figure géométrique formée de trois points (sommets) reliés par trois segments (côtés), lesquels déterminent effectivement un angle en chaque sommet. 

Avec l'adjectif « triangulaire », le terme est repris pour divers objets ou régions de même forme, des astérismes, voire pour des situations mettant en relations trois personnes ou entités.

Objet 

 En cuisine, un triangle est une spatule triangulaire.
 En mécanique, un triangle de suspension est un bras de suspension.
 En musique, le triangle est un instrument de percussion.
 En sécurité routière, un triangle de présignalisation est un objet-signal de forme triangulaire qui se place au sol pour signaler un accident.
 Le triangle rose, le triangle rouge, le triangle noir et le triangle violet étaient des symboles utilisés par les nazis pour marquer respectivement les homosexuels, les opposants politiques, ceux qui étaient considérés comme socialement inadaptés et les témoins de Jéhovah.
 En ufologie, un triangle noir est un OVNI de forme triangulaire.

Notion

Anatomie 
 Le triangle de Scarpa est une zone du corps qui se situe en haut de la cuisse.
 Le triangle ausculatoire est un espace intermusculaire. Il est situé au niveau de la septième côte.
 Le triangle de Lacaze-Duthiers est l'organisation de l'ensemble neural chez les gastéropodes.

Cosmologie 
 Un triangle cosmique est un diagramme reliant les paramètres de densité de la matière non relativiste et de la constante cosmologique ou de l'énergie sombre.

Économie 
 Le Triangle de Weimar est la coopération trilatérale qui relie la France, l’Allemagne et la Pologne depuis 1991.
 Le commerce triangulaire est la traite des esclaves africains échangés en Amérique contre des marchandises qui sont ensuite ramenées en Europe.
 Le triangle d'incompatibilité ou triangle de Mundell, est un principe économique développé par Robert Mundell et Marcus Fleming dans les années 1960.

Héraldique 
 En héraldique, le triangle est un meuble.

Linguistique 
 Le triangle vocalique est une représentation graphique de l'ensemble des voyelles du langage humain.

Mathématiques 
 Un triangle est une figure de géométrie :
 La géométrie de ce triangle peut être non euclidienne
 Le triangle de Penrose est une représentation plane d'une figure qui ne peut être réalisée en trois dimensions.
 Le triangle de Pascal est une disposition des coefficients binomiaux qui permet un calcul simple et rapide des premiers termes.
 Le triangle de Reuleaux est une courbe de largeur constante formée par trois arcs de cercle.
 Le triangle de Sierpiński est une fractale obtenue par évidement progressif d'un triangle.
 Un triangle exact est une suite exacte longue reliant les composantes de trois complexes différentiels gradués, la notion est généralisée par celle de catégorie triangulée.
 Une matrice triangulaire est une matrice dont les valeurs sont toutes nulles au-dessus de la diagonale ou en dessous de la diagonale, qui peut être obtenue par trigonalisation.
 Une triangulation (géométrie) est une décomposition d'un espace géométrique en triangles ou en simplexes, comme dans la triangulation d'un ensemble de points (comme les triangulations de Delaunay ou de Pitteway), celle d'un polygone ou d'un graphe.

Politique 
 Une élection triangulaire désigne la présence de trois candidats pour un même poste électif.

Psychologie 
 Un triangle amoureux est une relation amoureuse impliquant trois personnes.
 Le triangle dramatique, dit aussi triangle de Karpman, est une figure d'analyse transactionnelle proposée par Stephen Karpman en 1968 qui met en évidence un scénario relationnel typique entre Victime, Persécuteur et Sauveur (ces rôles étant symboliques, une même personne pouvant changer de rôle).
 Le triangle de la santé est l'équilibre relatif entre les trois aspects : mécanique (structurel), biochimique et mental.

Sécurité 
 Le triangle du feu est l'association des trois éléments de la réaction chimique de combustion : un combustible, un comburant, une énergie d'activation en quantités suffisantes.

Sport 
 L'étranglement en triangle est une technique de combat que l'on retrouve dans les arts martiaux et sports de combat, mais aussi une prise de soumission au catch.
 En yoga, le triangle est une posture.

Topographie 
 La triangulation est une méthode de calcul de distances et d'angles fondée sur la trigonométrie.

Typographie 
 Un triangle est un caractère ayant cette forme géométrique.

Toponyme

Géographie

Afrique 
 Le triangle de l'Afar, une dépression d'Afrique de l'Est ;
 Le triangle d'Ilemi, un territoire contesté d’Afrique de l'Est ;
 Le triangle d'Hala'ib, une région frontalière revendiquée par l'Égypte et le Soudan ;
 Triangle, une petite ville du Zimbabwe.

Asie 
 Le Triangle, une concentration de localités arabes israéliennes proches de la Ligne Verte, au sud-est de Haïfa, dans la plaine du Sharon en Israël.

Amérique 
 Le triangle mineiro, une région du Brésil ;
 Le triangle de Palliser, une région du sud du Canada ;
 Triangle, localité à l'est du Labrador au Canada ;
 Le lac Triangle, un plan d'eau situé dans la province canadienne de l'Ontario ;
 Le Triangle, un secteur de la ville de Montréal au Canada ;
 Le triangle d'émeraude, une région du nord de la Californie aux États-Unis ;
 Le triangle d'Érié, une région de Pennsylvanie aux États-Unis ;
 Le triangle de Bennington, une région du Vermont aux États-Unis ;
 , une région incluse entre les villes universitaires de Raleigh, Durham et Chapel Hill en Caroline du Nord aux États-Unis ;
 Triangle, une ville du comté de Broome, dans l'État de New York aux États-Unis ;
 Triangle, une ville du Comté de Prince William en Virginie (États-Unis).

Europe 
 Le Triangle noir, une zone frontalière triangulaire entre l'Allemagne (Saxe du sud), la Pologne (Basse Silésie) et la République tchèque (Bohémie du Sud) ;
 La région Triangle (Danemark) (Trekanten), une sous-region de la péninsule du Jutland
 Trianglen, un carrefour dans la ville de Copenhague au Danemark.

 En France :
 Le triangle de la Burle, une région des Cévennes ;
 Le triangle noir du Quercy, une zone épargnée par la pollution lumineuse nocturne ;
 Le triangle de Rocquencourt, un échangeur autoroutier des Yvelines.

Régions océaniques 
 Le triangle des Bermudes, une région de l’océan Atlantique ;
 Le triangle du corail, une zone de l'océan Pacifique.

Astronomie 
 Le Triangle, une petite constellation de l’hémisphère nord ;
 Le Triangle austral, une petite constellation de l’hémisphère sud ;
 Le Triangle d’été, un astérisme de l’hémisphère nord entre juin et septembre ;
 Le Triangle d’hiver, un astérisme qui se forme dans l’hémisphère nord pendant l’hiver.

Noms déposés

Littérature 
 Le Triangle, une organisation criminelle apparaissant dans plusieurs albums de la bande dessinée Spirou et Fantasio réalisés par Jean-Claude Fournier ;
 Triangle (Triple en version originale), titre d'un roman d'espionnage de Ken Follett paru en 1979.

Musique 
 Le triangle, un instrument de percussion ;
 Triangle Industries, un fabricant français d’enceintes acoustiques ;
 Triangle, un album des The Beau Brummels sorti en 1967 ;
 Triangle, un groupe de rock français des années 1970 ;
 Triangle, un groupe pop féminin japonais des années 1970 ;
 Triangle, un album de Martial Solal sorti en 1995 ;
 ⊿, appelé « Triangle », un album du groupe japonais Perfume sorti en 2009.

Télévision et cinéma 
 The Triangle, film muet américain réalisé par Colin Campbell et sorti en 1912 ;
  (alias  ou ), éphémère (1915-1919) studio et société de production de cinéma californienne ;
 The Triangle, film de 1953 avec Douglas Fairbanks Jr. ;
 Triangle, émission sur Africa 1 ;
 Triangle,  de la série télévisée américaine X-Files, aux frontières du réel ;
 Triangle, épisode de la série télévisée américaine Buffy contre les vampires ;
 , téléfilm (thriller) de Lewis Teague, diffusé en 2001 ;
 Triangle, mini-série anglo-américaine de 240 minutes réalisée par Craig R. Baxley et diffusée en 2005 ;
 Triangle, film (Hong Kong) de Tsui Hark, Ringo Lam et Johnnie To sorti en 2007 ;
 Triangle, film (Australie, Royaume-Uni) de Christopher Smith sorti en 2009 ;
 , comédie (Corée du Sud) de Ji Young-soo sortie en 2009 ;
 Triangle, série télévisée sud-coréenne diffusée en 2014.

Architecture 
 The Triangle, un monument classé de Manchester, en Angleterre ;
 La tour Le Triangle, une tour d’habitation et plus haut bâtiment de Montpellier (construction 1970) ;
 Triangle, une station de la ligne A du métro de Rennes ;
 La tour Triangle, un projet (pour 2024) d'immeuble de grande hauteur situé près du Parc des expositions de la porte de Versailles à Paris.

Organisation 
 Triangle Génération humanitaire, une ONG française née en 1994 qui travaille dans l'urgence et le développement humanitaire à l'étranger.